O Museu Oceanográfico Univali (MOVI) é o maior museu oceanográfico das Américas e o terceiro maior do mundo nesta temática.

Foi fundado em 1987, pelo seu atual curador geral, Prof. Jules M. R. Soto. Está localizado no campus da Universidade do Vale do Itajaí em Balneário Piçarras, Santa Catarina, Brasil. 

O acervo do Museu Oceanográfico Univali tem mais de 200.00 peças e a exposição apresenta pouco mais de 1% delas, proporcionando ao visitante um panorama da biodiversidade marinha brasileira. Além disso, animais vivos em aquários acrescentam vida e movimento ao circuito expositivo.

O MOVI é filiado ao Conselho Internacional de Museus (ICOM) junto aos museus de história natural (NATHIST), desde 1994, e seu sistema de curadoria adota os critérios éticos e técnicos estipulados por este conselho, como o Código de Deontologia do ICOM (2002). É cadastrado junto ao Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), órgão federal que regula e orienta as ações museais no país e é considerado “Coleção de Excelência” pelo CNPq e “Instituição de Referência” pela CAPES, indicado para trabalhos de pós-graduação em nível de pós-doutorado.

Exposição oceanográfica 
A exposição tem mil metros quadrados de área e está dividida em sete diferentes alas. A temática abrange a formação dos oceanos, a evolução dos seres vivos, a história da oceanografia, os recursos vivos e minerais dos oceanos, a preservação do meio ambiente marinho e uma ampla exposição sobre os seres vivos marinhos, disposta em ordem filogenética, isto é, dos organismos mais primitivos e antigos (esponjas, corais, moluscos, crustáceos, etc.) aos mais complexos e evoluídos (peixes cartilaginosos, peixes ósseos, répteis marinhos, aves marinhas e mamíferos marinhos).

O projeto museográfico é moderno e valoriza as peças de maneira segura e confortável para o visitante. O projeto luminotécnico é todo em tecnologia led e os ambientes são climatizados, o que garante uma visitação agradável em qualquer época do ano. É totalmente acessível para pessoas com deficiência física e com mobilidade reduzida.

O acervo está exposto em praticáveis e módulos auto-explicativos com percurso obrigatório que propicia ao visitante a oportunidade de não perder nenhuma das atrações. O projeto luminotécnico segue os padrões atualmente estabelecidos para um museu moderno.

Coleções científicas 
As coleções do MOVI estão sendo formadas desde a década de 1970 e o acervo é referência internacional para atividades de pesquisa e ensino, podendo ser visitado por estudantes e pesquisadores mediante solicitação ao Departamento de Curadoria. Todas as peças estão catalogadas através de tombamento informatizado e organizadas em salas de coleção segundo os grandes grupos de animais marinhos.

As coleções do Museu Oceanográfico Univali são compostas essencialmente por espécies marinhas, incluindo as de ambientes costeiros, pelágicos, de oceano profundo e ilhas oceânicas. A maior parte do material colecionado é representativo da fauna brasileira, especialmente da Região Sul. Alguns lotes coletados fora do Brasil foram permutados ou doados por outras instituições.

As salas de coleções e o laboratório são mantidas no quarto andar do prédio sendo que as coleções estão separadas em duas seções (invertebrados e vertebrados). As coleções foram divididas por sala de acordo com o grupo taxonômico e pelo tipo de armazenamento (líquido ou seco).
Destaques relacionadas aos números de coleção do Museu Oceanográfico Univali incluem:

 A maior coleção privada de tubarões e raias do mundo (9.907 espécimes);
 A maior coleção de tartarugas marinhas da América do Sul (1.819 espécimes);
 A maior coleção de mamíferos marinhos do Brasil (709 espécimes) ;
 A segunda maior coleção de aves marinhas do Brasil (708 espécimes);
 A maior coleção de peixes marinhos do sul do Brasil (7.369 espécimes);
 A maior coleção de invertebrados marinhos do sul do Brasil (8.000 espécimes);
 A maior coleção de conchas do Brasil e segunda da América Latin a (90.000 espécimes).

Museus de Santa Catarina
Museus do Brasil
Museus de história natural
Museus de história natural do Brasil
Turismo cultural
Oceanografia
Biologia marinha
Fundações em Santa Catarina em 1987